Fidler ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Fidler (* 1958), österreichischer Mediziner
 Artjom Fidler (* 1983), russischer Fußballer (auch Artjom Igorewitsch Fidler)
 Carl von Fidler (1856–1927), preußischer Landrat und Regierungspräsident in Erfurt und Frankfurt
 Felix Fidler (1633–1707), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Stifter
 Ferdinand von Fidler (1791–1874), preußischer Generalleutnant
 Ferdinand Ambrosius Fidler (1737–1780), österreichisch-deutscher Geistlicher und Hochschullehrer
 Harald Fidler (* 1969), österreichischer Journalist und Publizist
 John Fidler (* 1959), englischer Rugby-Union-Spieler
 Marian Fidler (1736–1802), österreichischer Augustiner-Barfüßer und Herausgeber
 Mike Fidler (* 1956), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Petr Fidler (* 1941), tschechischer Kunsthistoriker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Fiedler
 Fidlin

hu:Fiedler (egyértelműsítő lap)#Fidler